Мальтийская Премьер-лига 2020/2021 () — 106-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Чемпионский титул защищала «Флориана».

Соревнование началось 11 сентября. 10 марта чемпионат был приостановлен из-за вспышки COVID-19 на Мальте, 9 апреля турнир был досрочно завершён. Чемпионом в восьмой раз в своей истории стал «Хамрун Спартанс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt 
 Чемпионат Мальты на soccerway 

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2020 год на Мальте
2021 год на Мальте
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19